Loma Linda pode referir-se a:

Localidades 

 Loma Linda (Califórnia)
 Loma Linda (Missouri)
 Loma Linda East, Texas

Desambiguação